Cor van Dis sr. (1893-1973): Lid van de Nederlandse Tweede Kamer namens de SGP van 1929 tot 1937 en van 1946 tot 1971.
 Cor van Dis jr. (1923-1994): Lid van de Nederlandse Tweede Kamer namens de SGP van 1971 tot 1994. Zoon van bovenstaande.